Чемпионат Норвегии по шахматам () проводится ежегодно с 1918 года (обычно в июле), за исключением 1928 и 1939 гг. (в это время в Осло проводились турниры северных стран), а также во время оккупации Норвегии нацистской Германией (1940—1944 гг.).

Турнир проводится под эгидой Норвежского шахматного союза.

В XXI в. чемпионаты Норвегии параллельно проводятся в нескольких классах. Всего выделяют 7 классов: элитный, мастерский и классы под номерами с 1 по 5. Также играются турниры в возрастных группах (ветераны, до 20 лет, до 16 лет, лилипут — до 13 лет и минипут — до 11 лет). Турниры проводятся по швейцарской системе в 9 туров (в течение 8 дней).

Статистика

Хронологическая таблица

Примечания 

Норвегия
Шахматы
Шахматы в Норвегии